Existen en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, dos edificios llamados Edificio República:

El Edificio República (Entel), terminado en 1964, proyectado por el Estudio SEPRA para la empresa telefónica estatal Entel, en la esquina de Avenida Corrientes y Maipú.
El Edificio República (César Pelli), terminado en 1996, proyectado por el Estudio Pelli - Clarke - Pelli para la compañía República de Raúl Moneta, en la esquina de Tucumán y Bouchard, frente a la Plaza Roma.